Buenos Aires kan syfta på följande platser:

Antarktis 
 Pico Buenos Aires, bergstopp i Östantarktis

Argentina 

 Buenos Aires, provins, 
 Buenos Aires, provins, 
 Buenos Aires, huvudstaden,

Brasilien 

 Buenos Aires (kommun i Brasilien), Pernambuco,

Colombia 

 Buenos Aires (kommun i Colombia, Cauca, lat 2,92, long -76,67), 
 Buenos Aires (ort i Colombia, Cauca, Buenos Aires),

Costa Rica 

 Buenos Aires (ort i Costa Rica), Puntarenas,

Honduras 

 Buenos Aires (ort i Honduras, Departamento de Cortés), 
 Buenos Aires (ort i Honduras, Departamento de Yoro), 
 Buenos Aires (ort i Honduras, Departamento de Copán),

Mexiko 

 Buenos Aires, Oaxaca, 
 Buenos Aires el Apompo, ort, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 Buenos Aires, Pénjamo, 
 Buenos Aires, Parácuaro, 
 Buenos Aires, Tantoyuca, 
 Buenos Aires, Lázaro Cárdenas, 
 Buenos Aires, Baja California, 
 Buenos Aires, Puebla, Jopala, 
 Buenos Aires, Hidalgo, Cuautepec de Hinojosa, 
 Buenos Aires, Tuxpan, 
 Buenos Aires, Misantla, 
 Buenos Aires, Irapuato, 
 Buenos Aires, Pantepec, 
 Buenos Aires, Chapultenango, 
 Buenos Aires, Zozocolco de Hidalgo, 
 Buenos Aires, Jalisco, Zapotlanejo, 
 Buenos Aires, Pijijiapan, 
 Buenos Aires, Tuxtla Gutiérrez, 
 Buenos Aires, Mariano Escobedo, 
 Buenos Aires, Cerro Azul, 
 Buenos Aires, Huitiupán,

Nicaragua 

 Buenos Aires, Nicaragua, kommun i Rivas, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar